Watlington (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Watlington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire